Gleim ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803), deutscher Dichter und Literaturmäzen
 Betty Gleim (1781–1827), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin
 Carl Otto Gleim (1843–1920), deutscher Bauingenieur und Verkehrsplaner
 Eduard Gleim (1812–1899), deutscher Landschaftsmaler
 Franz Gleim (1842–1911), deutscher Fabrikbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Fritz Gleim (1920–2000), deutscher Leichtathlet
 Helmut Gleim (1935–2020), deutscher Kirchenmusiker
 Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803), deutscher Dichter
 Otto Gleim (1866–1929), deutscher Kolonialbeamter 
 Richard Gleim (1941–2019), deutscher Fotograf
 Sebastian Gleim (* 1984), deutscher Basketballtrainer 
 Wilhelm Gleim (1820–1881), deutscher Politiker
 Ygal Gleim (* 1972), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Gleimhaus
 Gleim-Literaturpreis 
 Gleimtunnel
 Gleimviertel
 Kleim